Kastione ima više značenja:
 Kastione (Pjačenca)
 Kastione (Sondrio)
 Kastione (Trento)